Osca o OSCA pueden referirse a:
 O.S.C.A., una marca de autos deportivos italianos
 Oberlin Student Cooperative Association, una cooperativa de estudiantes sin fines de lucro en Oberlin College
 Huesca u Osca, una ciudad de España
 Huéscar u Osca, un municipio de España
 "OSCA" una canción de la banda japonesa Tokyo Jihen, del álbum  Variety  (2007)
 Oficina de Evaluación Estratégica del Crimen, antigua agencia del gobierno australiano, precursora de la Australian Criminal Intelligence Commission

Véase también
 Idioma osco